Mali Školj (Klek) ili Mali Školjić, uz zapadnu (vanjsku) obalu poluotoka Kleka, oko njega se spore BiH i Hrvatska
 Mali Školj (Malostonski zaljev), u dnu Malostonskog zaljeva, 190 m2
 Mali Školj (Šolta), u uvali Tatinja na južnoj strani Šolte
 Mali Školj (Šipan), hrid kod mjesta Suđurađ na Šipanu
 Mali Školj (Mljet), kod mjesta Saplunara na Mljetu
 Mali Školj (Molunat)